Bellegarde (Gard), municipi francès al departament de Gard (regió de Llenguadoc-Rosselló )
 Bellegarde (Gers), municipi francès al departament del Gers (regió de Migdia-Pirineus)
 Bellegarde (Loiret)
 Bellegarde (Tarn), municipi francès al departament del Tarn (regió de Migdia-Pirineus)
 Bellegarde-du-Razès, municipi francès al departament de l'Aude (regió de Llenguadoc-Rosselló)
 Bellegarde-en-Diois
 Bellegarde-en-Forez
 Bellegarde-en-Marche, municipi francès al departament de Creuse (regió del Limousin)
 Bellegarde-Poussieu
 Bellegarde-Sainte-Marie, municipi del departament francès de l'Alta Garona (regió de Migdia-Pirineus) 
 Bellegarde-sur-Valserine, municipi francès al departament d'Ain (regió de Roine-Alps)
 Bellegarde  o Fort de Bellaguarda 
 Cantó de Bellegarde, cantó francès al districte de Montargis (departament de Loiret) 
 Cantó de Bellegarde-sur-Valserine, cantó francès al districte de Nantua (departament d'Ain)